NATS, l'organisme de gestion du trafic aérien du Royaume-Uni
 Les nats sont des esprits vénérés en Birmanie.
 les Nats de Vancouver, une équipe de hockey sur glace

Voir aussi